Campeonato Uruguayo de Fútbol 1913 puede referirse a:

 el campeonato 1913 de la Primera División;
 el campeonato 1913 de la Segunda División;
 el campeonato 1913 de la Divisional Extra.